With or Without You est une expression anglaise signifiant avec ou sans toi qui peut désigner :
 With or Without You est une chanson du groupe U2.
 With or Without You est un film hongkongais de Ming Yue Zhao Jian Dong, sorti en 1992.
  est un film britannique de Michael Winterbottom, sorti en 1999.
  est un film américain de G. Stubbs, sorti en 2003.